Il seirass di latte (o sairass)  è un formaggio simile ad una ricotta tipico del Piemonte. È stato incluso tra i prodotti agroalimentari tradizionali (P.A.T.) piemontesi.

La produzione 
Il seirass di latte, a differenza della ricotta, viene prodotto a partire da latte intero di vacca o pecora . Questo viene prima intiepidito, dopodiché si aggiunge il caglio e quindi lo si riscalda fino a circa 80°, rimescolando il tutto finché non avviene la cagliata. Questa viene poi lasciata raffreddare, sbattuta per rompere i grumi che si erano formati, e viene infine inserita in piccoli coni di tessuto per la maturazione.

Storia 

Si tratta di un tipico prodotto d'alpeggio, che già in passato veniva commercializzato anche nei centri urbani della pianura piemontese, come ad esempio al mercato di Porta Palazzo a Torino. Un tempo per produrlo si utilizzava più spesso il latte di pecora, mentre oggi si usa più facilmente quello vaccino. Viene citato da Gipo Farassino nella sua canzone El tolé 'd Civass (letteralmente: Il lattoniere di Chivasso), nella quale il nome del formaggio viene italianizzato in seirasso.

Utilizzo 
Oltre che da solo il seirass di latte viene utilizzato come ripieno per i ravioli di magro, come ingrediente per torte salate o come dessert, in particolare se abbinato a confetture di frutta. Si tratta dell'ingrediente primario della coppa sabauda, originariamente consumata dalla famiglia reale piemontese.

Note

Voci correlate 
 Coppa sabauda
 Cucina piemontese
 Prodotti agroalimentari tradizionali piemontesi
 Seirass del fen

Altri progetti 

Formaggi a base di latte vaccino
Prodotti agroalimentari tradizionali del Piemonte